«Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар Уэса Крэйвена» () — американский мета слэшер 1994 года режиссёра Уэса Крэйвена, седьмой фильм серии «Кошмар на улице Вязов» о маньяке Фредди Крюгере. Премьера фильма состоялась 9 сентября 1994 года, премьера на DVD 25 сентября 2008 года. В США фильм собрал $18 090 181, это самые низкие сборы за все фильмы, из них в первый уик-энд $6 667 118.

Картина также известна под другими названиями — A Nightmare On Elm Street Part 7: The Ascension и A Nightmare On Elm Street 7: The Real Story.

Слоганы 
 «One, Two, Freddy’s coming for you…» — «Раз, два, Фредди заберёт тебя…»
 «He’s Back, And He’s Scarier Than Any Witch!» — «Он вернулся! И он страшнее любой ведьмы!»
 «This time, staying awake won’t save you.» — «На этот раз, даже если ты проснёшься, тебе это не поможет…»

Сюжет 
На съёмках очередной серии фильма «Кошмар на улице Вязов» происходит несчастный случай: новая, технически совершенная перчатка Фредди убивает работников со спецэффектами и ранит Чейза Портера — мужа Хизер Ландженкамп, исполнительницы роли Нэнси. Сын Хизер исчезает непонятным образом. Но вот Хизер просыпается из-за землетрясения и понимает, что это был всего лишь сон. Однако её муж порезал пальцы именно так, как это случилось в её сне.

Чейз уезжает на съёмки нового рекламного ролика, а Дилан начинает странно себя вести. Няня мальчика, Джули, считает, что это всё из-за пугающих звонков от сумасшедшего поклонника актрисы — Хизер нервничает, и Дилан чувствует это. Снова раздаётся звонок, но это всего лишь шофёр, который должен отвезти Хизер на шоу, посвящённое девятой годовщине выхода фильма «Кошмар на улице Вязов». Там она встречает своего партнёра, Роберта Инглунда в гриме Фредди. Это пугает девушку.

Вскоре она получает приглашение от продюсера компании «New Line Cinema» заехать в его офис. Там она узнаёт, что руководство компании готово воскресить Фредди. Уэс Крейвен, автор первого фильма, пишет новый сценарий — идеи он черпает из своих собственных ночных кошмаров, а её муж работает над новой перчаткой Фредди. Хизер не хочет возвращаться в индустрию ужасов, поэтому отвергает это предложение. Приехав домой, Хизер находит Дилана в истерическом состоянии.

Перед сном Дилан рассказывает матери о таинственном человеке из снов, который пытается схватить мальчика. Но динозаврик Дилана, Рекс, защищает своего хозяина, пока тот спит.

Фредди убивает Чейза, когда тот был за рулём. Полиция сообщает Хизер о смерти её мужа. Девушка приезжает в больницу на опознание. Сдерживая слёзы, она неожиданно находит на теле мужа странные порезы. На похоронах Чейза присутствует Роберт Инглунд и другие актёры из предыдущих частей «Кошмара на улице Вязов». Хизер посещает странное видение, будто Фредди утягивает её сына в гроб умершего мужа. Теперь девушка начинает всерьёз задумываться над происходящим. У Дилана снова приступ. Мальчик спрашивает, почему умер его отец, Хизер отвечает, что Господь решил — время пришло. На следующий день взволнованная мать делится своими переживаниями со своим близким другом — Джоном Сэксоном, исполнителем роли лейтенанта Томпсона, отца Ненси. Хизер боится, что она собрала всё сумасшествие своей семьи и передала это Дилану.

После новых приступов Хизер решает показать Дилана врачу. Она кладёт мальчика в больницу, а тем временем едет к Уэсу. Сценарист делится с ней своими соображениями о том, что Фредди не просто герой фильма ужасов, а некое абсолютное зло, воплотившееся в наше время в образе экранного маньяка-убийцы. Хизер понимает, что теперь границы между реальностью и вымыслом стёрты, а Уэс прекрасно осознаёт положение вещей — Фредди ищет пути к свободе. Единственный человек, способный остановить его — Хизер. А для этого надо снять новый фильм. Дома на Хизер нападает Фредди. Девушка спешит в больницу к сыну, где обнаруживает Джули. Её не покидает ощущение, что над Диланом нависла опасность.

Тем временем главный врач приходит к выводу, что Дилан ведёт себя странно из-за того, что Хизер позволяла смотреть ему свои фильмы — мальчику кажется, что за ним гонится Фредди Крюгер. Между тем, Фредди нападает на Джули в реальном мире и убивает её. Мальчик пропадает из больницы. Хизер находит его вместе с Джоном у себя дома, однако это уже не её дом, а особняк № 1428 по улице Вязов. Джон же оказывается не актером Сэксоном, а лейтенантом Томпсоном, который искренне удивлен, почему Нэнси называет его Джоном. Хизер ползёт в кровати по следу из таблеток, как в любимой сказке её сына о Гензель и Гретель, и попадает в царство Фредди — некую помесь котельной с руинами античных дворцов и подземелий. Там она встречает напуганного Дилана, а впоследствии и Фредди. Между девушкой и маньяком завязывается борьба, в которой монстр едва не одерживает верх. Дилан помогает матери, и оба они засовывают Крюгера в большую огненную печь. Бойлерная начинает рушиться, и в самый последний момент Хизер и её сын вылетают из-под кровати в реальный мир.

Наступило утро, мать и сын сидят на кровати Дилана. Мальчик находит сценарий нового фильма о Крюгере, а там и записку, в которой Уэс благодарит Хизер за то, что она решилась в последний раз сыграть в его фильме и дать отпор Фредди. Дилан просит маму почитать ему сценарий, и Хизер начинает громко зачитывать ему напечатанный текст с самой первой сцены.

В ролях

Производство 
Картину с Фредди, которую рисует Роберт Инглунд создала художница Линда Ньюман (). Картину подарила одному из членов съёмочной группы производственный дизайнер студии Синтия Чэритт, позже она была продана на аукционе.

Сценарий 
Перед тем как приступить к съёмкам данного фильма, Уэс Крейвен пересмотрел все части «Кошмара на улице Вязов» и, по его словам, так и не смог найти общую сюжетную линию. Работая над сценарием, Крэйвен включил многие события из жизни актёров в сюжет — так Хезер Лэнгенкамп действительно преследовал сумасшедший фанат.

Кастинг 
Крэйвен хотел пригласить Джонни Деппа сыграть небольшую роль в сцене похорон, но посчитал, что актёр откажется из-за своего статуса; а уже после премьеры фильма Депп сказал, что с удовольствием принял бы предложение.

Локации 

 Дом Хезер расположен на Кэлвин-Авеню в районе Тарзана в Калифорнии.

 Чейза похоронили на кладбище «Анджелус-Роуздейл».

 Съёмки в офисе легендарной компании проходили в настоящих помещениях «New Line Cinema».

Саундтрек 
Wes Craven’s New Nightmare [Score — J. Peter Robinson]

 Playground
 New Nightmare Begins
 And Now… Heeeere’s Freddy!
 Heather and Chase Theme
 Scratches
 Phone Calls
 Glove Goes Berserk
 Heather’s Departure
 Dylan Tells Heather About Rex
 Heather’s Concert
 Bedtime Story (Dylan’s Theme)
 Chase’s Blues
 Claw and Chase’s Death
 Police Tell Heather About Chase
 Funeral
 Park
 Nosebleed
 Robert’s Painting
 Claw in Heather’s Bed
 Attack
 Heather Reassures Dylan
 Wes Craven’s Nightmare
 Never Sleep Again
 Miss Me??!!
 Oxgentyton
 Everything’s Not All Right!
 Freeway
 Transformation
 Bread Crumbs
 Freddy’s Netherworld
 Script / Freddy’s Attacks
 Tongue / Escape
 Safe at Last???

В фильме также звучала песня «Losing My Religion» в исполнении группы R.E.M. (Чейз напевает эту песню, чтобы не уснуть за рулём).

Критика 

Роджер Эберет написал, что «этот фильм лучше, чем „Крик“ и его продолжения».

Фильм на видео

Россия 

Премьера фильма на DVD состоялась летом 2008 года, когда компании «Central Partnership» и «Синема Трейд» начали выпуск всего сериала на лицензионных дисках для 5-го региона. Однослойный диск содержал русские субтитры, а также две звуковые дорожки — русскую и английскую — в формате «Dolby Digital 5.1». Изображение было представлено в WideScreen 16:9 (1.78:1). Издание было красочно оформлено и имело картонную красную обложку, на диске имелись бонусы в виде фильмографий актёров.

Позже было выпущено региональное издание с чёрной обложкой, а также двух-дисковое издание всего сериала. Кроме того, существует 7-дисковое издание сериала под одной обложкой. В коробке также имелся буклет на русском языке с информацией о создании фильмов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 «Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар» на сайте The Nightmare On Elm Street Companion

Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы ужасов 1994 года
Фильмы Уэса Крэйвена
Кошмар на улице Вязов
Фильмы США 1994 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы о серийных убийцах
Сон в кинематографе
Фильмы-сиквелы
Фильмы о монстрах
Фильмы о демонах
Фильмы о привидениях